Kecskés István (1880-1944) városi tisztviselő
 Kecskés István (1947) nyelvész
 Kecskés István (1977) újságíró
 Kecskés István (?) orvos

Lásd még
Kecskés István-telep, Szeged egyik városrésze